een heraldische kleur groen, zie sinopel (heraldiek)
een rood pigment, sinopia
een persoon, de hertog van Sinopel, uit De zieke hertog, een verhaal van Marten Toonder